

Prénom
Tedi Tafel, chorégraphe et performeur du Prix Jacqueline-Lemieux
Tedi Sarafian, un des trois scénaristes de Terminator 3 : le soulèvement des machines
Tedi Spalato, auteur-compositeur-interprète de Split
Tedi López Mills (° 1959), écrivain, poète, essayiste de Mexico

Lieux
Ok Tedi, cours d'eau de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Voir aussi
Teddy

Homonymie de prénom
Prénom masculin